Aslan, mit den Varianten Arslan und Arsalan, ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der Löwe“, der mit derselben Bedeutung auch im Mongolischen auftritt. Der Name wird auch im Ossetischen verwendet.

Namensträger

Vorname 

 Aslan Abaschidse (* 1938), georgischer Politiker
 Aslan Chasbijewitsch Chadarzew (1961–1990), sowjetischer Ringer ossetischer Herkunft
 Aslan Gusseinow (* 1975), russischer Sänger und Songwriter
 Aslan Kərimov (* 1973), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Aslan Alijewitsch Maschadow (1951–2005), tschetschenischer Politiker

Familienname 
 Aslan Aslan (* 1990), deutscher Schauspieler
 Aygül Berîvan Aslan (* 1981), österreichische Politikerin
 Ahmet Aslan (* 1968), kurdischer Musiker
 Ali Aslan (* 1972), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Ana Aslan (1897–1988), rumänische Ärztin und Gerontologin
 Çiğdem Aslan (* 1980), Musikerin mit alevitisch-kurdischen Wurzeln
 Deniz Aslan (* 1989), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Didier Aslan (1893–1978), armenisch-österreichischer Schauspieler
 Ednan Aslan (* 1959), türkisch-österreichischer Religionspädagoge
 Ercüment Aslan (* 1976), türkischer Boxer
 Erdinç Aslan (* 1968), türkischer Gewichtheber
 Erhan Aslan (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Grégoire Aslan (1908–1982), armenischer Schauspieler
 Güngör Aslan (19xx–2022), türkischer Chefredakteur einer Regionalzeitung, der am 19. Februar 2022 ermordet wurde
 Ibrahim Aslan (1935–2012), ägyptischer Schriftsteller
 Kemal Aslan (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Mete Aslan (* 1944), türkischer Politiker
 Metin Aslan (* 1978), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Mikail Aslan (* 1972), türkischer kurdischer Sänger
 Müslüm Aslan (* 1974), kurdischer Dichter
 Osman Aslan (* 1954), türkischer Politiker
 Raoul Aslan (1886–1958), griechisch-österreichischer Schauspieler
 Reza Aslan (* 1972), iranisch-US-amerikanischer Islamwissenschaftler
 Serkan Aslan (* 1980), türkischer Fußballspieler

Kunstfigur 
 Aslan (Narnia), ein Löwe aus den Fantasyromanen Die Chroniken von Narnia von C. S. Lewis

Gruppierung 
 ultrAslan, Fangruppierung des Sportvereins Galatasaray Istanbul

Siehe auch 
 Aslanoğlu, patronymisch gebildeter Familienname

Weblinks 
 Aslan auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Türkischer Personenname
Mongolischer Personenname